Budokan kan betekenen:
 sportarena en concertzaal Nippon Budokan
 computerspel Budokan: The Martial Spirit.